

Persone 
 Alistair Brownlee – triatleta britannico
 Jonathan Brownlee – triatleta britannico
 John Brownlee – baritono australiano
 Justin Brownlee – cestista statunitense
 Robert Brownlee – statunitense, padre scientifico dei test nucleari sotterranei

Altro 
 3259 Brownlee – asteroide della fascia principale
 Brownlee – census-designated place del Nebraska, Stati Uniti d'America